Némethy Lajos (1826–1902) református lelkész, teológiai tanár, egyházmegyei tanácsbíró
 Némethy Lajos (1840–1917) plébános, egyháztörténész